Населення Тонги становить 120898 осіб (на 2009 рік). Станом на 2006 рік з усього населення міські жителі становлять лише 23 %, тобто 23658 осіб, які проживають в єдиному місті королівства — столиці Нукуалофа. Інші 77 % проживають в сільських населених пунктах.

Найбільші населені пункти

Населені пункти без населення

Округ Вавау

Район Леїмату'а

Район Моту

Район Неїафу

Район Пангаїмоту

Район Хахаке

Район Хіхіфо

Округ Еуа

Район Еуа-Моту'а

Район Еуа-Фо'оу

Округ Ніуас

Район Ніуа-Топутапу

Район Ніуа-Фо'оу

Округ Тонгатапу

Район Ваїні

Район Коловаї

Район Коломуту'а

Район Колофо'оу

Район Лапаха

Район Нукунуку

Район Татакамотонга

Округ Хаапай

Район Лулунга

Район Муомуа

Район Пангаї

Район Уїга

Район Фоа

Район Гаано

Примітки

Посилання 
 Tonga Departmen of Statistics  
 Explore the Statistics of Pacific Islands Countries and Territories 
 Geohive: Tonga  

 
Списки:Тонга